Carl kan som auktorsförkortning betyda:

 George Clifford Carl
 Helmut Carl

Robotskapade auktorsförkortningar